Niemcy:
 Hochstadt – dzielnica Maintal
 Hochstadt (Pfalz) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Hochstadt am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lichtenfels
 Hochstadt-Marktzeuln – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lichtenfels

Zobacz też:
 Höchstadt an der Aisch
 Höchstädt